

Cinema 
 Cinders – film del 1913 diretto da Rollin S. Sturgeon
 Cinders – film del 1916 diretto da Robert F. Hill
 Cinders – film del 1920 diretto da Edward Laemmle
 Cinders – film del 1926 diretto da Louis Mercanton
 Ella Cinders – film del 1926 diretto da Alfred E. Green 
 Prince Cinders – film del 1993 diretto da Derek W. Hayes

Teatro
 Cinders – musical di Edward Clark e Rudolf Friml (Broadway, 3 aprile 1923)

Pagine correlate 
 Cinder